Oberliga 2011/12 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2011/12
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2011/12
 Fußball-Oberliga Hamburg 2011/12
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2011/12
 Fußball-Oberliga Nordost 2011/12
 Fußball-Oberliga Südwest 2011/12
 Eishockey-Oberliga 2011/12